Хрушта може да се односи на:

 Хрушта (Невесиње), насељено мјесто у општини Невесиње, Република Српска, БиХ;
 Хрушта (Мостар), насељено мјесто у граду Мостару, Федерација БиХ, БиХ.